Коба:

 Коба — руины древнего города цивилизации майя в Мексике.
 Коба — община в уезде Баолак, провинция Каобанг, Вьетнам.
 Коба — герой приключенческой повести Александра Казбеги «Отцеубийца». Считается любимым литературным персонажем Сталина.
 Коба — псевдоним Сталина.
 Коба (Куба) — сладость из перемолотого арахиса, коричневого сахара и рисовой муки. Распространена во многих азиатских странах и является традиционной на Мадагаскаре.
 КОБ или КОБа — сокращённое наименование Концепции общественной безопасности, являющейся теоретической платформой Концептуальной партии «Единение».
 «Коба» — владивостокская рок-группа музыканта Ник Рок-н-ролл.

 Коба, Станислав (1928—2021) — польский врач и политик, посол на Сейм.